Иодис — фамилия. Известные носители:
 
 Иодис, Алексей Дмитриевич (1923—1994) — сержант, Герой Советского Союза.
 Иодис, Полина Яновна (род. 1978) — российская певица и спортсменка.